Vladimir Semjonovič Miškin (), ruski hokejist, * 19. junij 1955, Kirovo-Čepeck, Rusija.

Miškin je v sovjetski ligi branil za kluba Krila Sovjetov in Dinamo Moskva, skupno je v elitni ruski ligi branil na 526-ih tekmah, na katerih je dobil 1162 golov, kariero pa je končal pri finskem klubu Lukko Rauma. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo, in osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil šest zlatih in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je branil na 87-ih tekmah, najpogosteje je bil rezervni vratar ob legendarnem Vladislavu Tretjaku.

Pregled kariere

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 20
|
|
|
|
|
| 3.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 38
|
|
|
|
|
| 3.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 2
| 8
|
|
|
|
| 1.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 38
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.08
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 1
|
|
|
|
|
| 7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 1
| 8
|
|
|
|
| 1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 3
|
|
|
|
|
| 0.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 41
|
|
|
|
| 4
| 2.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 3
|
|
|
|
|
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 38
|
|
|
|
| 10
| 2.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 1
| 7
|
|
|
|
| 1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 40
|
|
|
|
|
| 2.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
|
|
|
|
|
| 1.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 39
|
|
|
|
| 22
| 2.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 26
|
|
|
|
| 4
| 2.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 21
|
|
|
|
|
| 2.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 46
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 90/91
|
| 33
| 42
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.56
| .889
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Lukko Rauma
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih